«Великий Гэтсби» () — британско-американский драматический телефильм 2000 года, четвёртая по счёту экранизация одноимённого романа Скотта Фицджеральда.

Сюжет 

Ник снимает на лето виллу на берегу бухты, на противоположной стороне которой живут миллионеры. Однажды он замечает человека, который подходит к берегу и задумчиво смотрит на зелёный фонарь, горящий на противоположной стороне бухты.

В ролях 
 Мира Сорвино — Дэйзи Бьюкенен
 Тоби Стивенс — Джей Гэтсби
 Пол Радд — Ник Кэррауэй
 Мартин Донован — Том Бьюкенен
 Фрэнси Свифт — Джордан Бейкер
 Хезер Голденхерш — Миртл Уилсон
 Мэтт Мэллой — Клипспрингер
 Билл Кэмп — Уилсон
 Ришар Жютра
 Джерри Грэйсон

Номинация 
Фильм был номинирован на премию Ассоциации Online Film & Television за лучший дизайн костюмов в телефильме или мини-сериале, но проиграл мини-сериалу «Жизнь с Джуди Гарлэнд»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Телефильмы 2000 года
Телефильмы Великобритании
Телефильмы США
Экранизации произведений Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Фильмы Роберта Марковица
Телефильмы на английском языке
Фильмы Би-би-си